Nacimiento hace referencia a varios artículos:

Ciencias naturales
 Nacimiento,  momento en que un animal o planta nace;
 Nacimiento de un río

Lugares
 Nacimiento (Almería), municipio de la provincia de Almería, España.

En Chile
 Nacimiento (Chile), comuna chilena;
 Estación Nacimiento, antigua estación de ferrocarriles en la comuna del mismo nombre, región del Bío Bío, Chile.
 Fuerte de Nacimiento, antiguo fuerte español ubicado en la comuna del mismo nombre;

Además
Nascimento, apellido común en Brasil;

Nacimiento, representación del nacimiento de Cristo;